Le Cholima était un prototype de camion construit en 1965. Il était basé sur le camion ZIL-164. Il était censé être produit mais il n'est pas entré en production en raison du manque de matériaux. Le camion allait avoir des moteurs construits par Chrysler, les moteurs étaient censés être passés en contrebande avec l'aide de l'Union soviétique, mais cela ne s'est finalement pas produit. Il était prévu de produire le camion avec son moteur ZIL-164 d'origine, mais le gouvernement nord-coréen pensait que le moteur du ZIL-164 n'était pas très fiable et, en raison du manque de moteurs, le camion n'est pas entré en production et, par conséquent, seulement 15 prototypes ont été construits.

Références

Automobile des années 1960